Río Santa Rosa (spanisch) oder Rio Santa Rosa (portugiesisch) steht für:

 Río Santa Rosa (Ecuador), Zufluss des Pazifischen Ozeans in der Provinz El Oro in Ecuador
 Río Santa Rosa (Purus), Fluss in Peru und Brasilien, Bundesstaat Acre
 Río Santa Rosa (Río Uruguay), Fluss in Brasilien, Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Rio Santa Rosa (Tibaji), Fluss in Brasilien, Bundesstaat Paraná

Siehe auch:
 Santa Rosa